Cet article présente les personnages de l'entourage de Katherine Mayfair du feuilleton télévisé  Desperate Housewives.

Famille proche

Wayne Davis 

Interprété par : Gary Cole
Comédien de doublage (VF) : Gérard Rinaldi
Nombre d'épisodes : 6
Saison : 4
Biographie :
Wayne Davis est le premier mari de Katherine, il est policier. Homme violent, il bat Katherine qui s'enfuit avec leur fille Dylan chez la tante Lily. Quelques années plus tard, il retrouve Dylan et ils décident de cacher leur nouvelle relation à Katherine. Il rencontre plus tard Katherine qui lui révèle alors que la peur de lui l'habitant jadis avait disparu. Il s'en va après que lui et sa fille Dylan ont révélé leur relation à Katherine. Wayne découvre par test d'ADN que Dylan n'est pas sa fille biologique. Après cela, il remarque dans une vidéo que Dylan, dans son enfance, s'était fait une cicatrice au bras à la suite de plusieurs chutes de vélo avec Wayne en l'absence de Katherine, mais Dylan ne l'a plus aujourd'hui. Wayne demande alors à Katherine pourquoi cette cicatrice a disparu et elle réplique qu'elle a emmené Dylan chez un chirurgien esthétique à Chicago, mais Wayne ne la croit pas.

Wayne prend en otage Katherine pour qu'elle lui dise la vérité. Ellie Leonard, colocataire des Solis, entre dans la maison des Mayfair pour se protéger de la police ayant pour but de l'arrêter pour trafic de drogue. Celle-ci menace Wayne avec un couteau s'il refuse de l'aider à se cacher et il la tue avec son revolver. Bree entre chez les Mayfair pour questionner Katherine, ayant laissé Bree dans une situation difficile après lui avoir dit qu'elle quittait la ville et lui avoir confié la responsabilité de l'organisation du mariage de Lee McDermott et de Bob Hunter pour le lendemain, sur la raison de cette action. Wayne la prend donc comme otage et Katherine révèle que sa fille Dylan est morte accidentellement et qu'elle a adopté une autre petite fille.

Dylan Davis 
Interprétée par : Hailee Denham
Nombre d'épisodes : 3
Saison : 4
Biographie :
Dylan Davis a fui avec sa mère Katherine à Wisteria Lane chez sa grande-tante Lily. Un jour, son père Wayne apparaît, lui achète une bicyclette et une poupée et passe toute la journée avec elle pour lui apprendre à faire du vélo. Le soir, elle dort avec la poupée que son père lui a offerte mais sa mère la prend et la met au-dessus de la bibliothèque de sa chambre. Après la dispute que ses parents ont eu, Lilian Simms la trouve écrasée par le meuble, Dylan ayant essayé de prendre son jouet. Katherine et sa tante l'enterrent pour que Katherine ne soit pas accusée de meurtre par son ex-mari. Katherine, sachant que Dylan sera toujours recherchée par Wayne, adopte une fille d'un orphelinat roumain, qui était parfaitement comme sa fille biologique décédée.

Dylan Mayfair 

Interprétée par : Lyndsy Fonseca
Comédienne de doublage (VF) : Adeline Chetail
Nombre d'épisodes : 15
Saisons : 4 et 6
Biographie :

Saison 4 
Dylan Mayfair est une jeune adolescente qui cherche à découvrir le secret que sa mère lui cache sur son père. Lorsqu'elle emménage à Wisteria Lane avec sa mère et son beau-père, Dylan ne se souvient pas d'y avoir vécu. C'est pour cela que Julie Mayer (sa meilleure amie d'enfance) l'aide à trouver ce fameux secret dans la chambre où Dylan n'a pas le droit d'aller mais elles sont surprises par Katherine. Avant de mourir, sa grand-tante lui laisse un mot où elle raconte ce qui s'est passé dans la fameuse chambre mais c'est son beau-père qui le trouve, le lit et quitte sa femme. Katherine déchire alors le mot mais Dylan trouve tous les petits morceaux de papiers, les rassemble bout à bout et lit le message de sa tante. Katherine lui avoue plus tard la vérité ; Dylan a été adoptée dans un orphelinat roumain à la suite de la mort accidentelle de sa première fille prénommée également Dylan.

Saison 5 
La saison 5 se déroule cinq ans après la saison précédente. On apprend que Dylan s'est mariée avec son fiancé Bradley à Paris, sous la Tour Eiffel et qu'ils vont bientôt accueillir leur premier enfant. Elle vit désormais dans le Maryland.

Saison 6 
Dylan est de retour lorsque Susan, qui s'est fait passer pour un docteur, la prévient que sa mère a essayé de se poignarder et qu'elle a besoin de ses proches. En arrivant devant la maison de sa mère, Susan l'interpelle mais Dylan la rejette pensant que c'est elle qui a poignardé sa mère et lui demande qu'elle laisse sa mère et son mari Mike. Susan se rend compte que Katherine a menti à sa fille en lui faisant croire qu'elle était mariée a Mike et que, par jalousie, Susan l'a poignardé et raconte la vérité à Dylan. Dylan se rend à l'hôpital où est sa mère pour lui dire qu'elle sait tout. Katherine essaye de s'enfuir pour aller chercher Mike et s'effondre en larmes à côté de médecins en répétant « Je t'avais dit de ne pas venir ».

Adam Mayfair 

Interprété par : Nathan Fillion
Comédienne de doublage (VF) : Tanguy Goasdoué
Nombre d'épisodes : 11
Saison : 4
Biographie :
Adam Mayfair est le second époux de Katherine. Il apparait au tout début de la saison 4. Le couple habite dans l'ancienne maison de Mrs Simms, jadis louée à Mike Delfino avant que celui-ci ne s'installe chez Susan Mayer. Il est gynécologue. Il revoit plus tard une de ses patientes de Chicago qui se nomme Sylvia avec qui il a trompé Katherine. Lorsque Katherine découvre qu'il l'avait trompé avec Sylvia, elle lui demande de quitter la maison. Peu avant son départ, Adam découvre un mot écrit par feu la tante de Katherine, expliquant ce que cette dernière a fait, et ce qui l'a conduit à fuir Wisteria Lane plusieurs années auparavant. Il annonce alors à Katherine que ce n'est pas elle qui le quitte, mais que c'est lui qui a décidé de s'éloigner d'elle.

Famille étendue

Lillian Simms 
Interprétée par : Ellen Geer
Comédienne de doublage (VF) : Lily Baron
Nombre d'épisodes : 5
Saisons : 3, 4 et 8
Biographie :
Lillian Simms est la tante de Katherine. C'est elle qui hébergea Katherine et la petite Dylan Mayfair pour les protéger de Wayne Davis, le mari brutal de Katherine. Un jour alors qu'elle et Katherine s'étaient absentées et que leur voisine Mary Alice Young gardait Dylan, Wayne Davis est venu voir sa fille et lui a offert une poupée et une bicyclette. Katherine n'apprécia pas du tout et cacha la poupée en haut de l'armoire de la chambre de Dylan. Malheureusement, Dylan en voulant la récupérer fit tomber l'armoire sur elle et cela mit fin à ses jours. Lilian et Katherine enterrèrent le corps de Dylan et quittèrent Wisteria Lane précipitamment. 

Douze ans plus tard, alors que Katherine est revenue avec un nouveau mari et une nouvelle petite fille, Lilian supplie Katherine de révéler à Dylan le terrible secret la concernant, mais rien n'y fait et Lilian meurt après avoir laissé un mot dans sa chambre qui est découvert par Adam, le nouveau mari de Katherine.

Lilian est vue en tant que fantôme dans la dernière scène de la série, en compagnie de Rex Van de Kamp, Chuck Vance et Beth Young.

Entourage

Sylvia Greene 
Interprétée par : Melora Walters
Comédienne de doublage (VF) : Chantal Macé
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 4
Biographie :
Sylvia Greene est une ancienne patiente d'Adam avec qui celui-ci aurait eu des relations sexuelles. Revenue à Wisteria Lane pour perturber Katherine et récupérer Adam, elle pense arriver à toucher son but. Mais lorsqu'elle se pointe devant Katherine, celle-ci ne la croit pas et lui crache à la figure. Bree, ayant assisté à la scène, invite Sylvia chez elle et Sylvia lui raconte tout. Mais Katherine et Adam déboulent chez Bree et Sylvia s'enferme dans la salle de bains de Bree. Les deux couples se voient alors forcés de se rendre dans la buanderie de Bree pour échapper à la tempête tandis que Katherine apprendra alors par Bree l'infidelité de son mari. Alors que la tornade fait rage dehors, Sylvia sort de la salle de bain et se fait happer par la tempête en voulant sortir de la maison. Après la tempête, son corps est retrouvé par Kayla Scavo.

Références